

Musica 
 Alcohol – singolo di Jorge Ben Jor del 1993
 Alcohol – singolo dei Barenaked Ladies del 1999
 Alcohol – singolo di Brad Paisley del 2005
 Alcohol – singolo dei CSS del 2007

Varie 
 Alcohol – cavallo da corsa australiano
 Alcohol – rivista scientifica di medicina

Pagine correlate 
 Alcol
 Alcool
 Alkohol